Dawid II Bruce (1324–1371) – król Szkocji 
 David Bruce (1855–1931) – szkocki mikrobiolog i lekarz wojskowy
 David Bruce-Brown (1889–1912) – amerykański kierowca wyścigowy
 David K.E. Bruce (1898–1977) – amerykański dyplomata i polityk
 David Bruce (1914–1976) – amerykański aktor